Орко — многозначный термин.

 Орко, Ристо — финский продюсер и режиссёр
 Орко-Фельино — коммуна в Италии, в регионе Лигурия, в провинции Савона
 Каль Орко — палеонтологический памятник в Боливии
 Чаупи-Орко — гора на границе Боливии и Перу